Pataki Ferenc
Pataki Ferenc (1704–1740) Jézus-társasági áldozópap és tanár
Pataki Ferenc (1824–1870) hivatalnok
Pataki Ferenc (1852–?) tanító
Pataki Ferenc (1892–1944) tanító, kommunista internacionalista, antifasiszta ellenálló
Pataki Ferenc (1917–1988) olimpiai bajnok tornász
Pataki Ferenc (1921–2017) fejszámoló művész
Pataki Ferenc (1928–2015) szociálpszichológus, pedagógus
Pataki Ferenc (1941) festőművész
Pataki Ferenc (1977) színész

Pataky Ferenc
Pataky Ferenc (1882–1945) színész